King’s Highway Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 King’s Highway Historic District (New Jersey), ID-Nr. 00001493
 King’s Highway Historic District (Texas), ID-Nr. 94000606